Cette page présente la généalogie des Séleucides, dynastie hellénistique d'origine macédonienne qui a régné sur une partie de l'Asie (Babylonie, Mésopotamie, Anatolie et Syrie) de 305 à 64 av. J.-C.

Arbre généalogique des Séleucides 

 « f. » signifie « fille de » ou « fils de » et « ép. », « épouse de ». Les pointillés indiquent des relations incertaines. Les dates sont celles des règnes.

Autres membres de la dynastie des Séleucides 
La liste présentée ci-dessous récapitule les princes et princesses séleucides ainsi que les personnalités issus d'autres dynasties (lagide et dynasties des royaumes d'Anatolie notamment) dont le pouvoir ou l'ascendance sont liés à un membre de la dynastie séleucide.
 Apama († v. 300 av. J.-C.) : fille de Spitaménès, première épouse (324) de Séleucos , mère d'Apama, de Laodicé, d'Antiochos  et d'Achaios . Reine consort de Syrie de 305 à 300.
 Apama : fille de Séleucos  et d'Apama.
 Laodicé : fille de Séleucos  et d'Apama.
 Achaios  : fils cadet de Séleucos  et d'Apama, père d'Andromaque et de Laodicé .
 Andromaque : fils d'Achaios , père de Laodicé II et d'Achaios II.
 Stratonice  († 268) : fille de Démétrios  Poliorcète et de Phila , deuxième épouse (300) de Séleucos  puis épouse (294) de son fils Antiochos , mère de Phila II, de Séleucos, d'Antiochos II, de Stratonice II, d'Apama II. Reine consort de Syrie de 300 à 294 puis de 281 à 268.
 Phila II : fille de Séleucos  et de Stratonice , épouse (276) d'Antigone II Gonatas (319-239), mère de Démétrios II de Macédoine (275-229). Reine consort de Macédoine de 276 à 274 puis de 272 jusqu'à sa mort.
 Séleucos : fils aîné d'Antiochos  et de Stratonice , nommé corégent des satrapies orientales en 281, exécuté par son père en 267 pour trahison.
 Stratonice II : fille d'Antiochos  et de Stratonice , deuxième épouse de Démétrios II de Macédoine, mère d'Apama III, répudiée en 239.
 Apama II : fille d'Antiochos  et de Stratonice .
 Antiochos Hiérax, dit « l'Épervier » († 226), fils d'Antiochos II, règne en Anatolie.
 Achaïos  († 213 av. J.-C.), fils d'Andromaque, règne en Anatolie.
 Laodicé  († 240) : fille d'Achaios , première épouse d'Antiochos II, mère de Séleucos II, d'Antiochos Hiérax, de Laodicé A, de Stratonice III et d'Apama. Reine consort de Syrie de 261 à 253, date à laquelle elle est répudiée au profit de Bérénice Syra.
 Bérénice Syra († 246) : fille de Ptolémée II Philadelphe et d'Arsinoé , deuxième épouse d'Antiochos II, mère d'un fils de nom inconnu. Reine consort de Syrie de 253 à 246.
 Laodicé A : fille d'Antiochos II et de Laodicé , épouse de Mithridate II du Pont, mère de Laodicé III et de Laodicé B. Reine consort du Pont.
 Stratonice III : fille d'Antiochos II et de Laodicé , épouse d'Ariarathe III († 220), roi de Cappadoce, mère d'Ariarathe IV. Reine consort de Cappadoce.
 Apama : fille d'Antiochos II et de Laodicé .
 Laodicé II : fille d'Andromaque, épouse de Séleucos II.
 Laodicé III : fille de Mithridate II du Pont et de Laodicé A, première épouse (222) de son cousin Antiochos III, mère d'Antiochos le Jeune, d'Ardys, de Mithridate, de Séleucos IV, d'Antiochos IV, de Laodicé IV, de Cléopâtre  Syra, d'Antiochis III et d'une fille putative de nom inconnu mariée à Démétrios   de Bactriane. Reine consort de Syrie de 222 à 191 environ.
 Euboia : fille de Cléoptolème de Chalcis, deuxième épouse (191) d'Antiochos III. Reine consort de Syrie de 191 à 187.
 Laodicé B : fille de Mithridate II du Pont et de Laodicé A, épouse (223) d'Achaios II.
 Antiochos le Jeune († 193) : fils aîné d'Antiochos III et de Laodicé III, marié à sa sœur Laodicé IV, roi associé en 210 jusqu'à sa mort.
 Ardys : deuxième fils d'Antiochos III et de Laodicé III, décédé avant son père.
 Mithridate : troisième fils d'Antiochos III et de Laodicé III, également décédé avant son père.
 Laodicé IV : fille d'Antiochos III et de Laodicé III, mariée en premières noces à son frère Antiochos († 193), en secondes noces à son autre frère Séleucos IV, en troisièmes noces à son dernier frère Antiochos IV, mère de Nysa, d'Antiochos, de Démétrios  Sôter, de Laodicé V et d'Antiochos V Eupator. Reine consort de Syrie de 187 à 163 environ.
 Cléopâtre  Syra (215-176) : fille d'Antiochos III et de Laodicé III, épouse vers 194 Ptolémée V Épiphane, mère de Ptolémée VI Philométor, de Ptolémée VIII Évergète II et de Cléopâtre II Philométôr Soteira. Reine consort d'Égypte de v.194 à 180 puis régente d'Égypte jusqu'à sa mort.
 Antiochis III : fille d'Antiochos III et de Laodicé III, épouse d'Ariarathe IV, roi de Cappadoce, mère de Stratonice IV. Reine consort de Cappadoce.
 Nysa : fille d'Antiochos le Jeune et de Laodicé IV, épouse de Pharnace , roi du Pont, mère de Mithridate V.
 Antiochos († 170) : fils aîné de Séleucos IV et de Laodicé IV, associé à son oncle Antiochos IV jusqu'à sa mort.
 Laodicé V († v. 150) : fille de Séleucos IV et de Laodicé IV, mariée en premières noces à Persée de Macédoine, en secondes noces à Ariarathe VI, roi de Cappadoce , et en troisièmes noces à Nicomède III de Bithynie, mère de Philippe. Reine consort de Macédoine, de Cappadoce et de Bithynie.
 Laodicé (V ?) : épouse de Démétrios  Sôter, mère de Démétrios II Nicator et d'Antiochos VII Évergète Sidêtês. Reine consort de Syrie de 162 à 150.
 Cléopâtre Théa († 121) : fille de Ptolémée  Philométor et de Cléopâtre II, mariée en premières noces (149) à Alexandre  Balas, en secondes noces (v. 148) à Démétrios II Nicator, en troisièmes noces (137) à Antiochos VII, mère d'Antiochos VI, de Séleucos V, d'Antiochos VIII, d'Antiochos IX, de Laodicé VIII et de Laodicé IX. Reine consort de Syrie de 149 à 125.
 Rhodogune de Parthie : fille de Mithridate , deuxième épouse de Démétrios II Nicator.
 Laodicé VI : fille d'Antiochos IV, mariée en premières noces à Alexandre  Balas, en secondes noces à Mithridate V du Pont, mère de Mithridate VI Eupator. Reine consort de Syrie puis reine consort du Pont.
 Cléopâtre Tryphaena († 111) : fille de Ptolémée VIII et de Cléopâtre III, première épouse d'Antiochos VIII, mère de Laodicé VII, de Séleucos VI, de Démétrios III, d'Antiochos XI, de [[Philippe Ier Philadelphe|Philippe  Philadelphe]] et d'Antiochos XII. Reine consort de Syrie.
 Cléopâtre V Séléné († 69) : fille de Ptolémée VIII et de Cléopâtre III, mariée en premières noces (112) à son frère Ptolémée IX Sôter, en secondes noces (v.103) à Antiochos VIII, en troisièmes noces (96) à son beau-frère Antiochos IX, en quatrièmes noces (95) à son gendre Antiochos X, mère de Bérénice III Philopator), de Séleucos VII et d'Antiochos XIII. Reine consort de Syrie de v.103 à 95 et de 94 à 92/89.
 Laodicé VII Théa Philadelphe : fille d'Antiochos VIII et de Cléopâtre Tryphaena, épouse de Mithridate  de Commagène, mère d'Antiochos  de Commagène. Reine consort de Commagène.
 Cléopâtre IV († 112) : fille de Ptolémée VIII et de Cléopâtre III, mariée en premières noces (115) à son frère Ptolémée IX, en secondes noces (114) à Antiochos IX, mère d'Antiochos X. Reine consort de Syrie de 114 à 112.
 Bérénice IV († 55) : fille de Ptolémée XII Aulète, mariée en premières noces à Séleucos VII et en secondes noces à Archélaos de Comana. Reine d'Égypte de 58 à 55.
 Laodicé VIII : fille d'Antiochos VII et de Cléopâtre Théa.
 Laodicé IX : fille d'Antiochos VII et de Cléopâtre Théa.

Généalogie détaillée 
 Antiochos
 x Laodicé de Macédoine
 │
 └─>  Nicator (359 † 281)
     x 1) Apama
     x 2)  (335 † 254)
     │
     ├─1>  Sôter (324 † 261)
     │    x  (335 † 254)
     │    │
     │    ├─>  (292 † ap.249)
     │    │   x Magas († 250), roi de Cyrène
     │    │
     │    ├─> 
     │    │   x , roi de Macédoine
     │    │
     │    └─>  Théos (286 † 246)
     │        x 1)  († av.236)
     │        x 2) Bérénice Syra (275 † 246)
     │        │
     │        ├─1>  Kallinikos (265 † 225)
     │        │    x 
     │        │    │
     │        │    ├─> Antiochis II
     │        │    │   x Xerxès, roi d'Arménie
     │        │    │
     │        │    ├─>  Sôter (243 † 223)
     │        │    │
     │        │    └─>  le Grand (241 † 187)
     │        │        x  († ap.176)
     │        │        │
     │        │        ├─> Antiochos le Jeune (221 † 193)
     │        │        │   x 
     │        │        │   │
     │        │        │   └─> Nysa
     │        │        │       x , roi du Pont
     │        │        │
     │        │        ├─>  Philopator (218 † 175)
     │        │        │   x 
     │        │        │   │
     │        │        │   ├─>  Sôter (185 † 150)
     │        │        │   │   x  († 150) union incertaine
     │        │        │   │   │
     │        │        │   │   ├─>  Nicator (160 † 125)
     │        │        │   │   │   x 1) Cléopâtre Théa (164 † 121)
     │        │        │   │   │   x 2) Rhodogune de Parthie
     │        │        │   │   │   │
     │        │        │   │   │   ├─1>  Philométor († 125)
     │        │        │   │   │   │
     │        │        │   │   │   └─1>  Gryphos († 125)
     │        │        │   │   │        x 1) Cléopâtre Tryphaena (141 † 111)
     │        │        │   │   │        x 2) Cléopâtre V Séléné (135/30 † 69)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        ├─1>  Épiphane (124/09 † 94)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        ├─1>  Épiphane (124/09 † 93)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        ├─1>  Philadelphe (124/09 † 83/75)
     │        │        │   │   │        │    │
     │        │        │   │   │        │    └─>  Philoromaios († 56)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        ├─1>  Eukairos (124/09 † ap.87)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        ├─1>  Dionysos (124/09 † 82)
     │        │        │   │   │        │
     │        │        │   │   │        └─1> 
     │        │        │   │   │             x , roi de Commagène
     │        │        │   │   │             
     │        │        │   │   └─>  Évergète (164/60 † 129)
     │        │        │   │       x Cléopâtre Théa (164 † 121)
     │        │        │   │       │
     │        │        │   │       └─>  Philopator († 96)
     │        │        │   │            x 1)  (138/35 † 112)
     │        │        │   │            x 2) Cléopâtre V Séléné (135/30 † 69)
     │        │        │   │            │
     │        │        │   │            └─1>  Eusèbe (113 † 92/88)
     │        │        │   │                 x Cléopâtre V Séléné (135/30 † 69)
     │        │        │   │                 │
     │        │        │   │                 ├─>  l'Asiatique († 64)
     │        │        │   │                 │
     │        │        │   │                 └─>  Philométor († 58) filiation incertaine
     │        │        │   │                     x Bérénice IV (77 † 55) union incertaine
     │        │        │   │
     │        │        │   └─>  († 150)
     │        │        │       x  (185 † 150) union incertaine
     │        │        │
     │        │        ├─> Laodicé IV
     │        │        │   x 1) Antiochos le Jeune (221 † 193)
     │        │        │   x 2)  (218 † 175)
     │        │        │   x 3)  (215 † 164)
     │        │        │
     │        │        ├─>  (204 † 178/76)
     │        │        │   x  (210 † 180), roi d'Égypte
     │        │        │
     │        │        ├─> 
     │        │        │   x , roi de Cappadoce
     │        │        │
     │        │        └─>  Épiphane (215 † 164), né Mithridate
     │        │            x Laodicé IV
     │        │            │
     │        │            ├─>  Eupator (172 † 161)
     │        │            │
     │        │            ├─> Laodicé VI († 115/13)
     │        │            │   x  Évergète, roi du Pont
     │        │            │
     │        │            └─>  Balas († 145) filiation incertaine
     │        │                x Cléopâtre Théa (164 † 121)
     │        │                │
     │        │                ├─>  Zabinas (150 † 123) filiation incertaine
     │        │                │
     │        │                └─>  Dionysos (148 † 142/41)
     │        │
     │        ├─1> Antiochos Hiérax († 226)
     │        │
     │        ├─1> Stratonice III
     │        │    x  († 220), roi de Cappadoce
     │        │
     │        └─1> Laodicé A
     │             x , roi du Pont
     │
     ├─1> 
     │    │
     │    ├─> 
     │    │   x Attale de Pergame
     │    │
     │    ├─> Alexandre
     │    │
     │    ├─>  († av.236)
     │    │   x  (286 † 246)
     │    │
     │    ├─> Andromaque
     │    │   │
     │    │   └─>  († 213)
     │    │       x Laodicé B
     │    │
     │    └─> Laodicé II
     │        x  (265 † 225)
     │
     └─2> Phila II
          x , roi de Macédoine

Notes et références

Bibliographie 
  .
 .